Гализан, Релиза́н () — вилайет в северо-западной части Алжира, одноимённый своему административному центру, городу Гализан (Релизан).

Географическое положение 
Вилайет расположен недалеко от побережья Средиземного моря, в горах Атлас.

Вилайет Гализан граничит с вилайетами Эш-Шелифф на юго-востоке, Тисемсильт на востоке, Тиарет на юге, Маскара на западе, Мостаганем на северо-западе.

Административное деление 
Административно вилайет разделен на 13 округов и 38 коммун.

Округа

Примечания 

Вилайеты Алжира